Elpidifor – rosyjski biskup prawosławny
 Elpidifor – grecki biskup prawosławny, działający w Turcji, służący w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego